El término cociente puede hacer referencia a:

 Cociente como resultado de una división. 
Cociente intelectual
Cociente Hare
Cociente de encefalización
Cociente de reacción
Cociente de Espectro Autista
Conjunto cociente o espacio cociente